A ilha Bora-Bora é uma ilha fluviomarinha localizada na lagoa Mundaú, litoral brasileiro do estado de Alagoas. Faz parte de um arquipélago com nove outras ilhas localizadas na mesma laguna. A ilha ganhou esse nome porque o povo da região encurtava a palavra “embora” para “bora”, quando queria-se ir para a ilha.

Ligações externas 
Passeio na Lagoa de Mundaú – Overmundo

Bora Bora